Brian De Keersmaecker, Belgisch voetballer
 François De Keersmaecker, Belgisch bestuurder
 Jozef De Keersmaecker, Belgisch arts en Vlaams activist
 Jules De Keersmaecker, Belgisch advocaat en politicus
 Luc De Keersmaecker, Belgisch schrijver en regisseur
 Roger O. De Keersmaecker, Belgisch fotograaf en onderzoeker

Zie ook 
 De Keersmaeker (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam